

Persone
 Apro di Toul (...–507) – vescovo franco, santo della Chiesa cattolica
 Arrio Apro (...–284) – militare romano
 Apro di Vienne (...–650 circa) – eremita nei pressi di Vienne
 Lucio Settimio Severo Apro (floruit 207) – senatore romano
 Apro – pseudonimo di uno dei componenti del Gruppo di Ur, la cui identità è scarsamente documentata

Altro
 APRO – Aerial Phenomena Research Organization
 Apro – città dell'antica Grecia ubicata in Tracia
 Arcidiocesi di Apro